Владимир Александрович Арутюнов (1936—2016) — советский и российский учёный-, специалист в области математического моделирования технологических аппаратов металлургического производства. Доктор технических наук, профессор кафедры энергоэффективных ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ «МИСиС». Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Владимир Александрович Арутюнов родился 18 марта 1936 г. в Москве. После окончания средней школы в 1953 г. поступил в Московский институт стали на специальность «Металлургические печи». Получив в 1958 г. диплом, работал сначала в Гинцветмете, затем в ОКТБ Московского электродного завода (ныне НИИГрафит). В 1960 г. был зачислен в аспирантуру Московского института стали и сплавов на кафедру «Теория и автоматизация печей». В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теоретическое и экспериментальное исследование процессов смешения в турбулентных коаксиальных струях», в 1964 г. прочел свой первый лекционный курс для студентов физико-химического факультета МИСиС. В начале 1970-х преподавал  и  заведовал кафедрой в Аннабинском университете в Алжире. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка и реализация методов совершенствования топливных металлургических печей на основе математического моделирования».

Увлекался большим теннисом, альпинизмом, горными лыжами. Скончался в конце 2016 г.

Научная и педагогическая деятельность 
Является известным ученым в области теплотехники металлургического производства, одним из создателей отечественной научной школы математического моделирования технологических аппаратов металлургического производства — промышленных печей. Совместно с учениками В.А. Арутюновым созданы первые комплексные математические модели этих аппаратов, находящиеся на современном уровне развития вычислительной теплофизики и отвечающие современным требованиям, предъявляемым к численному компьютерному моделированию сложных теплофизических процессов.

На основе использования созданных математических моделей разработан ряд энергосберегающих технологий для различных переделов металлургического производства, реализованных на различных промышленных предприятиях, в частности в АО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Череповецкий сталепрокатный завод», АО «Семилукский огнеупорный завод», ПО «Атоммаш», Хайдарканский ртутный комбинат (Киргизия) и др.

Под руководством В.А. Арутюнова подготовлены и защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций. Автор более 120 научных работ, среди которых 14 учебников и учебных пособий, в том числе изданных за рубежом, а также 16 авторских свидетельств и патентов России, США и Европы.

В.А. Арутюнов в течение многих лет руководит секцией теплофизики кафедры «Теплофизика и экология металлургического производства» МИСиС, заместитель председателя Ученого совета МИСиС.  Является членом двух Советов по присуждению ученых степеней, редакционной коллегии журнала «Известия вузов. Черная металлургия» и реферативного журнала РАН «Металлургия».

В 1999 г. удостоен звания «Почетный работник высшего образования РФ», а в 2002 г. – «Заслуженный деятель науки РФ».

Избранные труды 
 Металлургическая теплотехника. Учебник для вузов. Т. 1. М., Металлургия, 1974.
 Металлургическая теплотехника. Учебник для вузов. Т. 1. М., Металлургия, 1986.
 Немецкое издание: Grundlagen der Industrieofentechnik. VEB Deutcher Verlag fur Grundstoffindustrie, Leipzig, 1987.
 Болгарское издание: Металлургична топлотехника. «Техника», София, 1990.
 Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей. Учебник для вузов. М., Металлургия, 1989.
 Численное моделирование процессов тепломассопереноса. Раздел: Решение сопряженных задач теплообмена. Лабораторный практикум. М., МИСиС, 2000.
 Применение численных методов для решения задач теплообмена. М., МИСиС, 2001.
 Теплотехника металлургического производства. Т. 1. Теоретические основы. Учебное пособие для вузов. М., МИСиС, 2002.
 Механика жидкости и газа. Лабораторный практикум. М.: МИСиС, 2007.
 Теплофизика, теплотехника, теплообмен: Тепломассоперенос. Топливо и огнеупоры. Тепловая работа печей: Лабораторный практикум. М.: МИСиС, 2007.
 О температурных условиях дожигания горючих составляющих атмосферы в металлургических агрегатах. Изв. вузов. Черная металлургия, 1999, № 9, с. 3 – 6.
 Металлургическая теплотехника: развитие теоретического раздела. Изв. вузов. Черная металлургия, 2005, № 10, с. 58 – 62.
 Синергетический эффект подогрева природного газа, вдуваемого в доменную печь. Черная металлургия.- 2008.- №2. - С.52 – 56.
 Математическое моделирование теплофизических процессов при подаче в фурму доменной печи природного газа. Печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении: Труды IV Международной научно-практической конференции (3 – 4 апреля 2008 МИСиС) - С.45–54.
 Изучение влияния формы и количества заготовок на особенности течения газов и теплообмен в термической печи. VI Международная научно-практическая конференция «Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные агрегаты. Экология» - М.: 15-20 окт. 2012, стр. 19-25.
 Исследование влияния расположения горелочных устройств и режима их работы на однородность температурного поля заготовки в печи высокоточного нагрева. VI Международная научно-практическая конференция «Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные агрегаты. Экология» - М.: 15-20 окт. 2012, стр. 152-158.
 Некоторые пути совершенствования технологии сжигания топлива в методических нагревательных печах. Изв. Вузов. Черная металлургия. - 2012. - №1. - с.58-63.
 Математическое моделирование газодинамики и теплообмена в печи высокоточного нагрева. Изв.Вузов. Черная металлургия. – 2012. – №3. – С.43-45.
 Simulation of the gas dynamics and heat transfer in a high-precision furnace. Steel in translation – March 2012, Volume 42, Issue 3, pp 230–232.

Память 
С 2015 г. в НИТУ "МИСиС" действует целевая стипендия им. В.А. Арутюнова. Стипендия имени В.А. Арутюнова учреждена заместителем председателя правления АО «Роснано», выпускником МИСиС О.В. Киселевым в целях поддержки и поощрения наиболее талантливых студентов дневного отделения НИТУ «МИСиС», обучающихся на кафедре «Энергоэффективные ресурсосберегающие промышленные технологии»» (ЭРПТ), профиль – «Теплотехника металлургических процессов». Стипендия выплачивается ежемесячно трем студентам в течение учебного года.

Источники 
Страница В.А. Арутюнова на сайте НИТУ "МИСиС".

Страница В.А. Арутюнова на сайте журнала «Известия вузов. Черная металлургия».

Владимиру Александровичу Арутюнову - 70 лет. Журнал "Цветная металлургия", 2006 г., №2, С. 78-79.

Cсылки 

 Эндаумент-фонд НИТУ «МИСИС» учредил именную стипендию В.А.Арутюнова

Примечания 

Выпускники МИСиСа
Учёные МИСиС
Преподаватели МИСиСа